Cet article traite de la saison 1966-1967 du  Championnat d'Algérie de football D3 (Division d'honneur).

Le championnat est organisé sous la forme de trois groupes, constitués suivant la géographie du pays : les groupes Centre, Est et Ouest. Il y a dans chacun d'eux 12 clubs.

Compétition

Groupe Centre

Calendrier

Classement 
Le classement est établi sur le même barème de points que durant l'époque coloniale, c'est-à-dire qu'une victoire vaut trois points, un match nul deux points et la défaite est à un point .

Détail des matchs

Groupe Est

Calendrier

Classement

Détail des matchs

Groupe Ouest

Calendrier

Classement  

 Observations : ce classement tient compte des deux matchs perdus sur tapis-vert  par le WA Mostaganem face au WA Tlemcen lors de la  journée (2-2) et l'USM Oran (2-2) lors de la  journée.

Résultats Ouest

Détail des matchs

Classement des Meilleurs buteurs

Meilleurs buteurs groupe Ouest

Meilleurs buteurs groupe Centre

Meilleurs buteurs groupe Est

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1966-1967
 Championnat d'Algérie de football D2 1966-1967
 Coupe d'Algérie de football 1966-1967

Lien externe 

1966-1967
Football en Algérie en 1966
Football en Algérie en 1967